William Burrows ist der Name folgender Personen:
 William Burrows (Mikrobiologe) (1908–1978), US-amerikanischer Mikrobiologe
 William Ward Burrows I (1758–1805), US-amerikanischer Offizier
 William Ward Burrows II (1785–1813), US-amerikanischer Offizier
 William Eugene Burrows alias Billy Drago (1945–2019), US-amerikanischer Schauspieler